Copa Constitució, ili Kup Andore je nacionalni nogometni kup u Andori. Kup se počeo igrati 1990., a od sezone 1995./96. turnir je prihvatila FIFA i UEFA.

Pobjednici

Uspješnost klubova u finalima 

Nogomet u Andori